Sophie, princezna Pruská (rozená princezna Sophie z Isenburgu; * 7. března 1978) je manželka Jiřího Fridricha, pruského prince, hlavy dříve vládnoucího rodu Hohenzollernů.

Mládí a vzdělávání 

Princezna Sophie Johanna Maria z Isenbergu se narodila 7. března 1978 ve Frankfurtu v Západním Německu. Byla dcerou Františka-Alexandra, knížete z Isenburgu, (1943–⁠2018) a jeho manželky hraběnky Christine von Saurma zu der Jeltsch (* 1941). Její otec byl hlavou mediatizované katolické linie knížat Svaté říše římské, kteří ztratili svou nezávislost v roce 1815. Má dvě sestry, arcivévodkyni Katharinu Rakouskou-Este a Isabellu, kněžnu vdovu z Wiedu, a dva bratry, Alexandra, dědičného prince z Isenburgu, a prince Viktora.

Sophie vyrůstala na zámku Birstein, rodinném sídle v Hesensku. Studovala na základní škole v Birsteinu a na Marienschule Fulda ve Fuldě. Později navštěvovala internátní školu Kloster Wald a složila zkoušky A-Levels a také živnostenské zkoušky jako švadlena. Sophie studovala obchodní administrativu na Freiburské univerzitě a na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Pracovala ve firmě, která nabízí poradenské služby pro neziskové podnikání.

Manželství a potomci 
Dne 25. srpna 2011 se Sophie v Postupimi v Stadthausu civilně provdala za Jiřího Fridricha, pruského prince. Oddal je Jann Jakobs, starosta Postupimi. Náboženská svatba se konala v kostele Míru dne 27. srpna 2011 na památku 950. výročí založení rodu Hohenzollernů. Svatbu živě přenášela německá televize RBB. Mezi 700 hostů patřili: princ Hassan bin Talal a princezna Sarvath al-Hassan Jordánská; princ Laurent Belgický; lord a lady Nicholas Windsor; a také korunní princezna Markéta Rumunská. Po obřadu se na půdě zámku Sanssouci konala recepce.

Potomci 
Sophie a Jiří Fridrich mají čtyři děti:

 Karel Fridrich František Alexandr, dědičný princ Pruský (* 20. ledna 2013)
 Princ Ludvík Ferdinand Kristián Albrecht Pruský (* 20. ledna 2013)
 Princezna Emma Marie Šarlota Sofie Pruská (* 2. dubna 2015)
 Princ Jindřich Albert Johan Jiří Pruský (* 17. listopadu 2016)

Předkové

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Ženy
Žijící lidé
Narození 7. března
Narození v roce 1978
Německé princezny
Němečtí římští katolíci
Pruské princezny
Hohenzollernové
Narození ve Frankfurtu nad Mohanem